Grube Fortuna steht für verschiedene Bergwerke:

Braunkohle
 Tagebau Fortuna-Garsdorf bei Bergheim, Nordrhein-Westfalen
 Grube Fortuna (Bergheim), weiterer Tagebau bei Bergheim
Eisenerz
 Grube Fortuna (Siegen) in Siegen-Eiserfeld, Nordrhein-Westfalen
 Grube Fortuna (Solms) nördlich von Solms-Oberbiel bei Wetzlar, Hessen
 Grube Fortuna (Groß Döhren) bei Groß Döhren, Gemeinde Liebenburg, Niedersachsen
 Grube Fortuna (Iberg) bei Bad Grund (Harz), Niedersachsen
 Grube Fortuna (Bensberg), in Bensberg, einem Stadtteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Blei und Silber
 Grube Fortuna (Oberwolfach) bei Oberwolfach im  Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Grube Fortuna, später Fortuna und Gegentrum bei Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen

Siehe auch:
 Zeche Fortuna